Unter Kontrast versteht man einen stark „ins Auge fallenden“ Unterschied:
 Kontrast, eine Eigenschaft der Grenze zwischen zwei Gebieten mit unterschiedlichen visuellen Eigenschaften (z. B. Leuchtdichte, Farbe), siehe auch Kontrastsehen
 in der Fotografie der Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildbereichen, siehe auch Dynamikumfang 
 in der Kunst die unterschiedlichen Wirkungen von Farben und Helligkeiten, siehe auch Sieben Farbkontraste
 in der Radiologie werden zur Erhöhung des Bildkontrastes Kontrastmittel eingesetzt
 in der Musik Unterschiede, z. B. im Tongeschlecht, Tempo, Taktart und/oder Artikulation, siehe Kontrast (Musik)
 Kontrast (Linguistik), ein sprachliches Merkmal, das einen Unterschied kennzeichnet
 Kontrast (Band), eine deutsche Elektropop-Musikgruppe
 Kontrast.at, ein Parteiorgan der SPÖ
 in der Varianzanalyse eine Linearkombination der Gruppenmittelwerte, welche die Bedingung erfüllt, dass die Summe ihrer Koeffizienten 0 ergibt, siehe Kontrast (Statistik)
 in Philosophie und Kunst der Effekt, der durch den Dualismus ausgelöst wird.

Siehe auch:
 Contrast